Це́пень — некоторые виды ленточных червей:

 Бычий цепень
 Свиной цепень
 Карликовый цепень